Eurhinodelphinidae — вимерла родина зубатих китів, яка жила від олігоцену до міоцену.

Таксономія 
 родина Eurhinodelphinidae
Ceterhinops
Eurhinodelphis
Iniopsis
Mycteriacetus
Phocaenopsis
Schizodelphis
Vanbreenia
Xiphiacetus
Ziphiodelphis

Примітки 

Родини ссавців